Boemerang, een krom gebogen voorwerp dat na het wegwerpen weer terug kan komen
 Boemerang (Suske en Wiske) (2018), een stripalbum van Suske en Wiske
 Boemerang (band), een Nederlandse band uit Noord-Brabant
 Boemerangkinderen, jongvolwassenen die weer bij de ouders komen wonen
 Boemerang, radioprogramma

Zie ook 
 Boomerang (doorverwijspagina)